Földrajz
 Medve-sziget (Bjørnøya), Svalbard legdélebbi szigete
 Medve-sziget (Björnön), svéd sziget a Mälaren tóban
Irodalom
 Medve-sziget (Bear Island), Alistair MacLean detektívregénye